El término AMX puede hacer referencia a:

El AMX, coche deportivo fabricado por American Motors a finales de 1960.
El AMX, avión de ataque.
La empresa AMX, fabricante de dispositivos de control audiovisual.
La empresa AMX International, joint venture italo-brasileña fabricante del avión anterior.
Una familia de blindados fabricados por la compañía francesa GIAT Industries:
AMX-30, tanque de batalla.
AMX-13, tanque ligero.
AMX-10 RC, transporte blindado de tropas.
AMX-56, tanque de batalla más conocido como Leclerc.
AMX-VCI, transporte blindado de tropas.
AMX, código ICAO de la aerolínea Aeroméxico.
 Marca utilizada por la empresa Advanced Memory Systems en sus productos de diseño para ordenadores de 8 y 16 bits, como el AMX Mouse.
AMX index, índice bursátil de la bolsa de Ámsterdam.
Ascenso MX
 Amero+ (cuya sigla es "AMX"), moneda digital de origen latinoamericana.

Siglas